Xtul puede referirse a:

Xtul, palabra que en idioma maya significa conejo; 
Xtul (Progreso), localidad en el municipio de Progreso, Yucatán, México;
Xtul (Sucilá), localidad en el municipio de Sucilá, Yucatán, México.